Zdole (gmina Kozje)
 Zdole (gmina Krško)